Фредерик Бейли:
 Бейли, Фредерик Маршман (1882—1967) — английский разведчик, резидент английской разведки в Туркестане в 1918—1920 годах.
 Бейли, Фредерик Мэнсон (1827—1915) — английский учёный, ботаник.
 Бейли, Фредерик Огастес Уошингтон (более известен как Фредерик Дуглас; 1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор.